El acrónimo HLV puede hacer referencia a:

 Hora legal de Venezuela, un servicio oficial del Estado venezolano.
 Vehículo de lanzamiento de carga pesada, un vehículo para lanzar cargas pesadas al espacio.

Siglas